Михаил Александрович Захаров () — заместитель Министра оборонной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда (1981). Лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Михаил Александрович Захаров родился 12 октября 1931 года в семье колхозников в селе Ново-Кочердык (Новый Кочердык, Новокочердыкское) Новокочердыкского сельсовета Усть-Уйского района Уральской области, ныне село Целинное — административный центр Целинного сельсовета и  Целинного района Курганской области.

В 1955 году окончил Челябинский политехнический институт, инженер-механик по специальности «Сварочное оборудование и технология сварочного производства», Институт управления народным хозяйством.

В 1955 году вступил в КПСС.

В 1955—1981 годах — на Курганском машиностроительном заводе. В 1955 году назначен на должность инженера-технолога сборочно-сварочного цеха № 225, вскоре перевели на должность мастера, а потом начальника участка цеха № 220. Здесь он создал первые на заводе сквозные бригады, за счёт чего потери рабочего времени резко сократились, а производительность возросла.

В 1959 году назначен начальником цеха № 225. В 1961 году назначен заместителем главного инженера завода.

В 1962—1964 и 1966—1969 годах Захаров был избран секретарём парткома. Неоднократно избирался членом бюро райкома, горкома и обкома КПСС, депутатом городского Совета. Делегат XXV съезда КПСС.

В 1969 году назначен заместителем директора завода по производству.

С 1970 по 1981 год директор Курганского машиностроительного завода (с 1978 года — Курганского машиностроительного завода имени В. И. Ленина). Провел на заводе реструктуризацию производства с подетальной специализации на узловую. Создал новые структурные подразделения, оптимизировал централизацию и децентрализацию управления заводом. Принимал участие в организации серийного производства артиллерийских тягачей АТС-712, АТС-59, боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2 и БМП-3.

С 1981 по 1992 год заместитель Министра оборонной промышленности СССР. Внёс большой вклад в осуществление конверсии танковых и артиллерийских заводов.

С 1992 по 1996 годы являлся вице-президентом ОАО «Специальное машиностроение и металлургия».

В 1996—1999 годах — генеральный директор ЗАО «Курганмашинвест», с 1999 года — советник генерального директора ЗАО «Курганмашинвест» (организация ликвидирована 25 июня 2020 года). Живёт в Москве.

Награды 
 Герой Социалистического Труда, 10 июля 1981 года
 Медаль «Серп и Молот» № 19938
 Орден Ленина № 459147
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 1998 год
 Орден Ленина, 25 марта 1974 года
 Орден Трудового Красного Знамени, 26 апреля 1971 года
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Государственная премия СССР, 1979 год
 Почётный гражданин Курганской области, 14 января 2008 года
 Действительный член Академии проблем качества.

Семья 
 Жена — Зоя Павловна
 Сыновья:
 Александр (род. 28 февраля 1956) — генеральный директор ОАО «Техоснастка».
 Сергей — генеральный директор ОАО «Курган-Сервис».

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Южно-Уральского государственного университета
Заместители министров СССР
Делегаты XXV съезда КПСС
Члены Курганского обкома КПСС
Члены Курганского горкома КПСС
Депутаты Курганского городского совета
Машиностроители СССР
Директора машиностроительных предприятий